Blackburn puede referirse a:

Geografía 
 Blackburn (Aberdeenshire), Escocia
 Blackburn, una ciudad en el estado de Misuri (Estados Unidos).
 Blackburn (Moray), Escocia
 Blackburn, un pueblo en el estado de Oklahoma (Estados Unidos).
 Blackburn (West Lothian), Escocia
 Blackburn, una villa en el condado de Lancashire (Inglaterra).
 Blackburn, un antiguo distrito rural en el condado anterior.
 Blackburn (Yorkshire del Sur), Inglaterra

Deportes 
 Blackburn Rovers Football Club, un equipo de fútbol de la localidad anterior, fundado en 1895.
 Blackburn Olympic Football Club, otro equipo de fútbol de la localidad de Blackburn, fundado en 1878 y desaparecido en 1889.

Personas 
 Alan Blackburn, (1935-2014), un futbolista británico.
 Barbara Blackburn, la mecanógrafa en lengua inglesa más rápida del mundo.
 Simon Blackburn (1944), un filósofo británico.
 Joseph Henry Blackburne (1841-1924), un ajedrecista británico.
 Todd Anthony Blackburn (1973), un ranger del ejército de Estados Unidos.

Botánicos 
 Benjamin Coleman Blackburn (1908).
 M. D. Blackburn, fl. 1986.

Tecnología 
 Blackburn Buccaneer, un avión de ataque británico.
 Blackburn Twin Blackburn, una aeronave de la I Guerra Mundial.